

Sources 
 .
 Géoportail et/ou Google Maps, pour divers points de détails.

L'Estaque à Marseille-Joliette